Премьер-лига Тувалу () — чемпионат Тувалу по футболу. Матчи проходят на стадионе Ваиаку в Ваиаку, единственном стадионе в Тувалу.

Сильнейшие команды 
 Лакена Юнайтед (Lakena United)
 Наути (Nauti FC)
 Фунафути (Funafuti)

Чемпионы 

 2001 Ниутао
 2002 Ниутао
 2003 Ниутао
 2004 Лакена Юнайтед
 2005 Наути
 2006 Лакена Юнайтед
 2007 Наути
 2008 Наути
 2009 Наути
 2010 Наути
 2011 Наути
 2012 Наути
 2013 Наути
 2014 Наути
 2015 Наути
 2016 Наути
 2017 Ману Лаева
 2018 сборная Тувалу
 2019 Наути
 2020 Наути
 2021 Тофага

Кубок Тувалу по футболу 

 2002 Лакена Юнайтед - Нануманга — 2:0  (финал состоялся 1 октября 2002 года) 
 2005 Результаты неизвестны 
 2010 Результаты неизвестны

История

2005 

Соревнования были проведены в 3-х дивизионах. Все матчи прошли на стадионе Ваиаку.

Первый дивизион 

Чемпионат A-Division прошел среди восьми команд в один круг. Чемпионом Тувалу считается команда набравшая наибольшее количество очков. 

В 28 матчах турнира было забито 106 голов (в среднем 3.8 гола за игру).

Результаты матчей  

5 тур 
 Нанумага - Нуи — 3:3
 Аматуку - Нуитао — 1:3
 Нанумеа - Нукуфетау — 7:0
 Ваитупу - Фунафути — 2:3
7 тур 
 Нуи - Нукуфетау — 4:3
 Фунафути - Нуитао — 3:0
 Аматуку - Ваитупу — 3:9
 Нанумага - Нанумеа — 2:5

Второй дивизион 

Чемпионат B-Division прошел среди шести команд в один круг. Победителем дивизиона считается команда набравшая наибольшее количество очков. 

В 15 матчах турнира было забито 39 голов (в среднем 2.6 гола за игру).

Результаты матчей  

5 тур 
 Нанумага-2 - Нанумеа-2 — 2:2
 Фунафути-2 - Ваитупу-2 — 2:1
 ЮСП - Ниутао-2 — 1:2

Третий дивизион 

Чемпионат C-Division прошел среди пяти команд в один круг. Победителем дивизиона считается команда набравшая наибольшее количество очков. 

В 10 матчах турнира было забито 16 голов (в среднем 1.6 гола за игру).

Результаты матчей  

5 тур 
 Ваитупу-3 - Нанумеа-3 — игра не состоялась
 Нанумага-3 - Фунафути-3 — 0:0

2006  

Соревнования были проведены в 3-х дивизионах. Все матчи прошли на стадионе Ваиаку.

Первый дивизион 

Чемпионат A-Division был проведен в двух группах. Победители групп в финальном матче разыграли чемпионский титул Тувалу.

 Победители групп 
 1-я Лакена Юнайтед
 2-я Нукуфетау

 Финал 
 28 августа Лакена Юнайтед - Нукуфетау — результат неизвестен.

Второй дивизион 

Чемпионат B-Division был проведен в двух группах. Победители групп в финальном матче разыграли титул лучшей команды дивизиона.

 Победители групп 
 1-я Лакена Юнайтед - 2
 2-я Ваитупу - 2

 Финал 
 28 августа Лакена Юнайтед - 2 - Ваитупу - 2 — результат неизвестен.

Третий дивизион 

Результаты C-Division неизвестны.

Статистика чемпионата 

 Лучший игрок 
 A-Division Пауели Хеманая Лакена Юнайтед
 B-Division Малона Таукатеа Лакена Юнайтед - 2
 C-Division Тааке Пея Ваитупу - 3

 Лучший бомбардир 
 A-Division Киволи Техулу Лакена Юнайтед
 B-Division Каватиа Ваета Лакена Юнайтед - 2
 C-Division Леаума Ляи Нануманга - 3

2007  

Официальное название турнира — TNPF Soccer League.
  Наути

2008  

Официальное название турнира — Премьер лига (Premier League).
 Результаты неизвестны

2009/10 

Официальное название турнира — Фунафути Лига (Funafuti League).
Участники чемпионата:
 Аматуку
 Лакена Юнайтед
 Нанумеа
 Наути
 Нукуфетау
 Фунафути
Результаты соревнования неизвестны.

Примечания

Ссылки 

 Сайт Национальной Футбольной ассоциации Тувалу 
 Чемпионат Тувалу на сайте RSSSF 
 Кубок Тувалу на сайте RSSSF 

Тувалу
Футбол в Тувалу